Возрождённая из руин () — государственный гимн Германской Демократической Республики. Музыка Ханса Эйслера на стихи Йоганнеса Бехера. С 1970 по 1989 год гимн исполнялся без слов, поскольку текст содержал упоминания о «единой Германии», тогда как политика ГДР была переориентирована на развитие двусторонних отношений с ФРГ.

Текст

Оригинальный текст на немецком

Перевод

Городская легенда 
Распространена городская легенда, что автор текста Бехер писал его тем же размером, что и «Песнь немцев», чтобы гимн можно было исполнить под мелодию Йозефа Гайдна, используемую в гимне ФРГ и объединённой Германии вообще.

См. также 
 Гимн Германии

Примечания

Литература 
 Heike Amos: Auferstanden aus Ruinen… Die Nationalhymne der DDR 1949 bis 1990. Dietz Verlag, Берлин 1990, ISBN 3-320-01939-2
 Jürgen Schebera: Eisler — eine Biographie in Texten, Bildern und Dokumenten. Schott-Verlag, Майнц 1998, ISBN 3-7957-2383-3
 Manuel Ruoff: Auferstanden aus Ruinen. Wie vor 60 Jahren die «Nationalhymne der DDR» entstand. В Preußische Allgemeine Zeitung, № 44, 31 октября 2009
 Gerhard Müller: Lieder der Deutschen. Brechts «Kinderhymne» als Gegenentwurf zum «Deutschlandlied» und zur «Becher-Hymne». В Dreigroschenheft (Аугсбург), тетрадь 1/2010

Ссылки 
 Возрождённая из руин (MP3 и MIDI)

Государственные символы ГДР
Песни 1949 года
ГДР
Патриотические песни Германии